Lista episoadelor din Aventurile Ursuleților Gummy. Seria contine 6 sezoane.

Sezonul 1

Sezonul 2

Sezonul 3

Sezonul 4

Sezonul 5

Sezonul 6

Aventurile
Liste de episoade ale serialelor de animație